Michajlovka může být:
 Michajlovka (Volgogradská oblast) – město ve Volgogradské oblasti v Rusku
 ruské jméno některého ze sídel ukrajinsky nazývaných Mychajlivka
 Čambarak – město v Arménii nazývané Michajlovka v letech 1835–1920

Externí odkazy